О́тто Ва́рбург (): Варбург, Отто (1859—1938) — немецкий ботаник и общественный деятель.
 Варбург, Отто Генрих (1883—1970) — немецкий биохимик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.